

Littérature 
L'Éveil, roman de Kate Chopin paru en 1899
 L'Éveil, roman de Line Papin paru en 2016
 L'Éveil, livre américain d'Oliver Sacks paru en 1973

Cinéma 
 L'Éveil, film de Marcel Dumont et Gaston Roudès (1925)
 L'Éveil, film de Penny Marshall (1990)

Musique 
 L'Éveil est le  studio de Charles Aznavour sorti en 1989.

Télévision 
 L'Éveil (Angel) est un épisode de la série télévisée Angel.

Presse écrite 
 L'Éveil est un hebdomadaire local français qui regroupe plusieurs éditions dont L'Éveil de Bernay et L'Éveil de Pont-Audemer.
 L'Éveil de la Haute-Loire est un quotidien départemental français.
 L'Éveil des Hauts-de-Seine est un hebdomadaire départemental des Hauts-de-Seine, basé à Nanterre, dont les archives ont été partiellement numérisées par la Société d’Histoire de Nanterre.

Notes et références